Together Again ("ancora insieme" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Ancora insieme (Together Again) – film del 1944 diretto da Charles Vidor

Musica 
 Together Again – canzone di Buck Owens del 1964, reincisa come cover, tra gli altri, da Ray Charles nel 1966 e da Elisabeth Andreassen nel 1981
Together Again – album di Tony Bennett e Bill Evans del 1977
Together Again – album di George Jones e Tammy Wynette del 1981
Together Again – album dei The Guess Who del 1984
Together Again – album dei The Temptations del 1987
Together Again – remix dei Ti.Pi.Cal. del 1995
Together Again – singolo di Janet Jackson del 1997, dall'album The Velvet Rope
Together Again – singolo degli 'N Sync del 1997, dall'album 'N Sync
 Together Again (nota anche come The Narnia Song) – singolo benefico degli Evanescence del 2010.